Desa Jenggawur kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Jenggawur (administrativ by i Indonesien, lat -7,39, long 109,67), Jawa Tengah, 
 Desa Jenggawur (administrativ by i Indonesien, lat -6,95, long 109,17), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar